Die Scottish Football League Division Three wurde 1924/25 zum zweiten Mal ausgetragen. Es war die zweite von sechs Spielzeiten der Division Three als dritthöchste schottische Liga. In der Saison 1924/25, traten 16 Vereine in insgesamt 30 Spieltagen gegeneinander an. Jedes Team spielte jeweils zweimal gegen jedes andere Team. Bei Punktgleichheit zählte der Torquotient. Die Meisterschaft gewannen die Nithsdale Wanderers, die sich gleichzeitig zusammen mit dem Tabellenzweiten Queen of the South, die Teilnahme an der Scottish Division Two 1925/26 sicherten.

Statistiken

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Weblinks 
 Scottish Division Three 1924/25 bei statto.com
 The Scottish Football League Championship Tables bei spfl.co.uk

Fußballsaison 1924/25
1924 25